Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1891 года прошёл 6-7 января на катке в Мюсёмплейн в Амстердаме, Нидерланды. Международный союз конькобежцев (ИСУ) был основан в 1892 году, и поэтому эти соревнования являются неофициальным чемпионатом мира в классическом многоборье. Забеги проводились на дистанциях ½ мили (805 метров), 1 миля (1609 метров), 2 мили (3219 метров) и пять миль (8047 метров). По правилам этого соревнования для завоевания звания чемпиона требовалось победить на трёх дистанциях из четырёх, серебряная и бронзовая медали не присуждались. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов. На дистанции ½ мили для определения победителя проводился дополнительный забег 4-х лучших спортсменов.

Представитель США Джо Донохью победил на всех четырёх дистанциях.

Результаты  

  * = с падением 
 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки 
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl
 Результаты на Speedskatingstats.com
 Результаты на Speedskatingnews.info

Январь 1891 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Чемпионаты мира в Нидерландах
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)